Сен-Люпе́рс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Орлеана, 13 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 352 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 908,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт міста Сен-Люперс 
 Сен-Люперс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Люперс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар